Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Sub-20 é um torneio de voleibol realizado a cada dois anos pela FIVB para jogadoras abaixo de 20 anos. Sua primeira edição foi realizada em 1977 no Brasil.

História 

A competição começou a ser disputada em 1977 e nas duas primeiras edições a Coreia do Sul sagrou-se campeã, sendo estes seus únicos títulos. Também representando a Ásia, a China se apresenta como uma boa competidora nas categorias de base, tendo três títulos.

Ao longo das 19 edições já realizadas um total de 13 países subiram ao pódio, sendo o Brasil o maior medalhista e também o maior campeão com 6 títulos. Somam-se ao seleto grupo de campeões: Rússia tricampeã, Cuba bicampeã e Itália, Alemanha e República Dominicana, atual campeã, com 1 título cada.

Resultados

Quadro de medalhas

Ver também 

 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-21
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-19
 Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Sub-18

Ligações externas 

Campeonato Mundial de Voleibol
Competições de voleibol de categorias de base